As eleições municipais da cidade brasileira de Campo Grande no ano de 1988 ocorreu no dia 15 de novembro, em turno único, para eleger um prefeito, um vice-prefeito e 21 vereadores para a administração da cidade.

Os principais candidatos eram Lúdio Coelho (PTB) e Plínio Barbosa Martins (PMDB). Lúdio foi eleito com 111.265 votos, enquanto seu adversário Plínio obteve 44.402 votos.

Antes das eleições o prefeito era Juvêncio César da Fonseca, do PMDB, que terminou seu mandato em 31 de dezembro de 1988.

Candidatos

Resultados

Prefeito

Vereadores 
O ícone  indica os que foram reeleitos.

Eleições em Campo Grande (Mato Grosso do Sul)
Campo Grande
Campo Grande
1988 em Mato Grosso do Sul